И́во Рю́теман (; род. 12 декабря 1976, Моснанг, кантон Санкт-Галлен, Швейцария) — швейцарский хоккеист, крайний нападающий.

Карьера

Клубная 
За свою карьеру выступал только за две швейцарские команды: «Берн» и «Давос».

В сборной 
В составе сборной сыграл на трёх Олимпиадах: в Солт-Лейк-Сити, Турине и Ванкувере. С 1998 по 2012 годы играл за национальную сборную на чемпионатах мира, пропустив только турниры 2001, 2003 и 2008 годов.

Достижения 
 Трёхкратный чемпион Швейцарии (2004, 2010, 2013) в составе «Берна»
 Дважды самый ценный игрок чемпионата Швейцарии (2004, 2010).

Статистика 
 Последнее обновление: 4 августа 2013 года

Клубная карьера 
                                  --- Regular Season ---     ---- Playoffs ----
Season   Team              Lge    GP    G    A  Pts  PIM     GP   G   A Pts PIM
-------------------------------------------------------------------------------
1994-95  Davos             Swiss  25    4    3    7    2      5   0   0   0   2
1995-96  Davos             Swiss  35    1    3    4   14      5   0   0   0   0
1996-97  Davos             Swiss  46   15    8   23   18      6   1   0   1   0
1997-98  Davos             Swiss  40    9    8   17    8     18   6   6  12   0
1998-99  Davos             Swiss  45   11   19   30   18      6   3   2   5   2
1999-00  Bern              Swiss  45   15   15   30   34      5   1   1   2   2
2000-01  Bern              Swiss  44   13   21   34   14     10   0   1   1  25
2001-02  Bern              Swiss  44    4   13   17    0      6   3   3   6   2
2002-03  Bern              Swiss  44   19   22   41   10     13   4   2   6   4
2003-04  Bern              Swiss  48   26   25   51   12     15   5  10  15   4
2004-05  Bern              Swiss  44   14   28   42   43     11   2   6   8   6
2005-06  Bern              Swiss  41   12   16   28    6      6   3   1   4   4
2006-07  Bern              Swiss  35   10   14   24   18     17   3   5   8   8
2007-08  Bern              Swiss  49   20   19   39   33      6   3   5   8   0
2008-09  Bern              Swiss  37   20   25   45   41      5   2   6   8   0
2009-10  Bern              Swiss  50   24   18   42   14     15   7   8  15   8
2010-11  Bern              Swiss  48   15   22   37    8     11   6   6  12   4
2011-12  Bern              Swiss  50    9   16   25   10     17   7   4  11   2
2012-13  Bern              Swiss  50    8   28   36    8     20   4   5   9   2
-------------------------------------------------------------------------------
         TOTAL                   820  249  323  572  311    198  60  71 131  75

Международные соревнования

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте sports.ru

Хоккеисты Швейцарии
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК «Берн»
Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года